Франц (Франс) Тамайо Соларес (; 28 февраля 1878, Ла-Пас (Боливия) — 29 июля 1956, там же) — боливийский государственный деятель, политик, дипломат, поэт и писатель, публицист, министр иностранных дел Боливии (1931—1934).
Идеолог теории индианизма и критик испанского влияния на культуру Боливии.

Известен своим красноречием. Интеллектуал, философ.

Биография 
Метис по происхождению. В его жилах текла кровь испанцев и индейцев Аймара. Родился в богатой семье. Его отец был дипломатическим представителем в Бразилии, а после гражданской войны 1899 года, поселился со своей семьей в Европе.

В детстве много путешествовал с семьей в Европе, провёл несколько месяцев во Франции и Великобритании, где начали формироваться его литературные предпочтения.

Тамайо вернулся в Боливию в 1904 году, но в 1908 году вновь покинул страну, и отправился учиться в Сорбонне и Лондоне.

Получил диплом юриста в Университете Сан-Андрес.

В 1911 г. был одним из основателей Боливийской радикальной партии. Позже поддерживал Либеральную партию Боливии, затем переключился на сторону оппозиции, стал членом Республиканской партии.

Автор образовательных трактатов, также практиковал в качестве адвоката, журналиста и дипломата.

При президенте Д. Саламанка Урей в 1931 г. назначен министром иностранных дел Боливии.

Участвуя в президентских выборах 1934 года, фактически их выиграл, однако результаты выборов были аннулированы лидерами военного переворота, которые свергли Д. Саламанку Урея с поста президента.

Творчество 
Расовые понятия Тамайо были и продолжают сильно влиять на боливийскую общественную мысль, культурную жизнь. В книге «Создание национальной педагогики» (1910) выдвинул тезис об индейском населении, как основе боливийской нации.

Оказал большое влияние на развитие националистического движения Боливии, подготовившего революцию 1952 г. 

Автор сборников стихов «Оды» (1898), «Новые рубаи» (1927), «Скерцо» (1932).

Память 
 Его именем названа одна из провинций департамента Боливии Ла-Пас — Франс-Тамайо;
 Имя поэта присвоено Университету Франца Тамайо в Ла-Пасе;
 Его именем назван культурный центр в Ла-Пасе;
 Изображение Франца Тамайо помещено на банкноте Боливии 1986 года достоинством 200 боливиано.

Примечания

Ссылки 
 Франц Тамайо

Писатели Боливии
Поэты Боливии
Дипломаты Боливии
Министры иностранных дел Боливии
Ораторы
политики по алфавиту
Политики XX века
Публицисты Боливии
Социологи Боливии